Моколо может означать:

 Моколо — город.
 Моколо (река) — река.
  — водохранилище.
  — заповедник.